2 miejscowości w Estonii:
 Koolma – wieś w prowincji Ida-Viru, w gminie Maidla
 Koolma – wieś w prowincji Põlva, w gminie Veriora

vo:Koolma